Santa Susanna (titelkerk), een kerk in Rome, gewijd aan de heilige Susanna
Santa Susanna (Barcelona), een gemeente in de Spaanse provincie Barcelona